L'épreuve de saut à ski masculine sur grand tremplin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu les 14 et  à RusSki Gorki. Elle est disputée sur le tremplin dit « grand » d'une taille de 140 mètres.

Le Polonais Kamil Stoch remporte l'épreuve devant le Japonais Noriaki Kasai et le Slovène Peter Prevc.

Favoris 
Les favoris de l'épreuves sont Kamil Stoch, Peter Prevc, Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Noriaki Kasai, Severin Freund, Andreas Wellinger, Anders Bardal et Simon Ammann.

Résultats

Qualifications 
Cinquante sauteurs se qualifient pour la finale. Les quarante meilleurs sauteurs des qualifications, qui ont lieu le , sont qualifiés pour la finale. Les dix meilleurs du classement de la coupe du monde vont directement en finale. Ces derniers peuvent sauter lors de la séance de qualifications s'ils le souhaitent, mais ne sont pas notés ni classés.

 Q = Qualifié pour la finale

Les dix derniers sauteurs de la liste sont déjà qualifiés pour la finale grâce à leur rang au classement général de la coupe du monde.

Finale 
Les trente meilleurs sauteurs de la première manche sont qualifiés pour la seconde manche. Le score final est obtenu par l'addition des scores des deux manches.

Notes et références 

Saut à ski aux Jeux olympiques de 2014